Karanovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Караново) :
Karanovo, village bulgare de l'obchtina d'Aïtos, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Karanovo, village bulgare de l'obchtina de Nova Zagora, situé dans l'oblast de Sliven.
Culture de Karanovo, culture néolithique développée dans la région de Sliven au centre de la Bulgarie.